Андроникова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы 
 Андроникова, Гана (1967—2011) — современная чешская писательница.
 Андроникова, Инга Михайловна (1937—1994) — этнограф.
 Андроникова, Манана Ираклиевна (1936—1975) — советский искусствовед.
 Андроникова, Наталья Георгиевна (более известная как Нато Вачнадзе; 1904—1953) — советская актриса, народная артистка Грузинской ССР.
 Андроникова, Саломея Николаевна (1888—1982) — меценат, муза многих поэтов и художников Серебряного века.